Шахринав ():

 Шахринав — село в Шахринавском районе Таджикистана.
 Шахринав — село в Раштском районе Таджикистана. 
 Шахринав — село в районе Сангвор Таджикистана.